Kwong ist der Familienname folgender Personen:

 Anson Kwong (* 1986), Hongkonger Squashspieler
 Eric Kwong (* 1982), hongkong-chinesischer Autorennfahrer
 Glacier Kwong (* 1996), chinesische Bürgerrechtlerin und Dissidentin
 Louise Kwong (* 1995), kanadische Tennisspielerin
 Low Tuck Kwong (* 1948), indonesischer Unternehmer
 Norman Kwong (1929–2016), kanadischer Footballspieler, Unternehmer und Vizegouverneur
 Paul Kwong (* 1950), anglikanischer Geistlicher
 Peter Kwong, US-amerikanischer Schauspieler 
 Peter Kong-kit Kwong, anglikanischer Geistlicher

Siehe auch:
 Kvong Sogn